Recreatieve Badmintonbond Breda
 Rundfunk Berlin-Brandenburg, de publieke omroep van de Duitse deelstaten Brandenburg en Berlijn